Maurice steht für:

 Maurice (Vorname), männlicher Vorname
 Maurice (Erzdekan von Le Mans) († 1107), Lordkanzler von England
 Maurice (Roman), Roman (1971) von E. M. Forster
 Maurice (Film), britische Romanverfilmung (1987)
 Maurice Channel, Meerenge im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maurice (Iowa), im Sioux County
 Maurice (Louisiana), im Vermilion Parish
 Maurice (South Dakota), im Lawrence County

Maurice ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Claude-Maurice (* 1998), französischer Fußballspieler

 Bob Maurice (1937–2008), US-amerikanischer Filmproduzent
 Chéri Maurice (1805–1896), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor französischer Herkunft
 Emil Maurice (1897–1972), Chauffeur, Duzfreund und früher politischer Begleiter Adolf Hitlers
 Florian Maurice (* 1974), französischer Fußballspieler
 François Maurice (* 1925), Schweizer Architekt
 Frederick Maurice (1871–1951), britischer General
 James Maurice (1814–1884), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jean-Eudes Maurice (* 1986), haitianisch-französischer Fußballspieler
 Len Maurice (1900–1952), australischer Radioconférencier und Sänger der Stimmlage Bariton
 Maxim Maurice (* 1989), deutscher Zauberkünstler und Moderator
 Michel Maurice-Bokanowski (1912–2005), französischer Politiker (RPF, UNR, RPR), Mitglied der Nationalversammlung und Senator
 Motown Maurice (* 1980/81), US-amerikanischer Schauspieler, Model und Dokumentarfilmer
 Paul Maurice (* 1967), kanadischer Eishockeytrainer
 Paule Maurice (1910–1967), französische Komponistin
 Philippe Maurice (* 1956), französischer Historiker
 Pierre Maurice (1868–1936), Schweizer Komponist
 Robert Maurice (1906–1998), Schweizer Diplomat
 Sheila Maurice-Grey (* um 1991), britische Jazzmusikerin
 Tim Maurice-Jones, britischer Kameramann

Siehe auch:
 Mauritius (Begriffsklärung)
 Morris
 Saint-Maurice